Susquehanna steht für:

 Susquehanna, ein nordamerikanischer Indianerstamm, siehe Susquehannock
 Susquehanna River, Fluss im Nordosten der Vereinigten Staaten
 Susquehanna Depot, Ort im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Susquehanna County, Pennsylvania
 Kernkraftwerk Susquehanna

Siehe auch:
 Susquehanna Township